Черная Слобода или Чёрная Слобода — название населённых пунктов в России:

 Черная Слобода — село в Путятинском районе Рязанской области;
 Чёрная Слобода — село в Шацком районе Рязанской области.

См. также 
 Чёрная слобода